

Astronomia
160 Una – asteroide del sistema solare

Cinema
Una – film del 2016 diretto da Benedict Andrews

Codic 
una – codice ISO 639-3 della lingua orth watut

Geografia
Una – fiume della penisola balcanica, tributario della Sava
Brasile
Una – municipio dello stato di Baiha
India
Una – città del Gujarat
Una – città dell'Himachal Pradesh
Distretto di Una – distretto dell'Himachal Pradesh

Musica
Una – brano musicale di Lucio Battisti
UNA – nome d'arte di Marzia Stano, cantante degli Jolaurlo

Onomastica
Una – nome proprio di persona inglese e irlandese femminile

Sigle
Universiteit van de Nederlandse Antillen – università delle Antille Olandesi
University of North Alabama – università statunitense
UNA – Unione Nazionale dell'Avicoltura
Aziende della comunicazione unite (UNA) – organizzazione di categoria italiana
Ukraïns'ka Nacional'na Armija – "Esercito Nazionale Ucraino", formazione armata della seconda guerra mondiale
United Nationalist Alliance – partito politico filippino

Altri progetti